Dottingen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Dottingen (Ballrechten-Dottingen), Ortsteil der Gemeinde Ballrechten-Dottingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Dottingen (Münsingen), Ortsteil der Stadt Münsingen im Landkreis Reutlingen

Siehe auch:

 Döttingen